Hasan Polat ist der Name folgender Personen:

* Hasan Cemal Polat (1919–2010), türkischer Fußballspieler und -funktionär
 Hasan Fahri Polat (1874–1950), türkischer Politiker